Дзаноте́лли () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Дзанотелли, Давиде (род. 1988) — итальянский кёрлингист.
 Дзанотелли, Кьяра — итальянская кёрлингистка.
 Дзанотелли, Сильвио (род. 1988) — итальянский кёрлингист.